Steve Delaup (ur. 7 sierpnia 1972 r. w Porto-Vecchio na Korsyce) – francuski skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1992/1993, kiedy zajął 12. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1990/1991: -
 sezon 1991/1992: 35
 sezon 1992/1993: 12
 sezon 1993/1994: 44
 sezon 1994/1995: -

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Igrzyska Olimpijskie 
 Indywidualnie
 1992 Albertville (FRA) – 6. miejsce (duża skocznia), 32. miejsce (normalna skocznia)
 1994 Lillehammer (NOR) – 23. miejsce (duża skocznia), 47. miejsce (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1994 Lillehammer (NOR) – 6. miejsce

Mistrzostwa Świata 
 Indywidualnie
 1991 Val di Fieme (ITA) – 30. miejsce (duża skocznia), 42. miejsce (normalna skocznia)
 1993 Falun (SWE) – 8. miejsce (duża skocznia), 26. miejsce (normalna skocznia)
 Drużynowo
 1993 Falun (SWE) – 4. miejsce

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Francuscy skoczkowie narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Urodzeni w 1972